Онтарио има више значења:
 Онтарио, једна је од канадских провинција у центру јужног дела земље
 Онтарио (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама и Канади. 
 Округ Онтарио (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк.
 Онтарио (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Онтарио (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија. По попису становништва из 2010. у њему је живело 163.924 становника
 Онтарио (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Онтарио (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Онтарио (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Онтарио блузси, канадски рагби јунион (рагби 15) тим, који представља провинцију Онтарио у првенству Канаде у рагбију